Hladnikia golaka är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Gustav Reichenbach. Hladnikia golaka ingår i släktet Hladnikia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
golaka